Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 20 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Houston
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en avril 1987